

Кобилянкі — село в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кобилянкі — село в гміні Скульськ Конінського повіту Великопольського воєводства